

Cinema 
 Kim – film statunitense del 1950 diretto da Victor Saville

Codici 
 KIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto B. J. Vorster, Kimberley, Sudafrica
 kim – codice ISO 639-3 della lingua karagas

Geografia 
 Kim – sottoprefettura di Mayo-Kebbi Est (Ciad)
 Kim – città della Contea di Las Animas, Colorado (Stati Uniti d'America)

Letteratura
 Kim – romanzo di Rudyard Kipling

Musica 
 Kim – traccia dell'album The Marshall Mathers LP di Eminem del 2000

Onomastica
 Kim – nome proprio
 Kim – cognome coreano

Persone

Sport 
 Kim – soprannome di Carlos Henrique Dias, calciatore brasiliano

Televisione
 Kim – film per la televisione britannico del 1984 diretto da John Howard Davies
 Kim – serie animata del 2009

Altro 
 Gioco di Kim – gioco di memoria
 Lingua kim
 Kim – marchio di sigarette aromatizzate, commercializzato dalla British American Tobacco, lanciato in Germania nel 1970 e commercializzato fino al 2009 e successivamente rinominato in Vogue
 KIM – firma di Kimon, incisore di conii monetari nell'antica Siracusa